Sirkis ist der Familienname von:

Asaf Sirkis (* 1969), israelischer Jazz- und Fusionmusiker
Nicola Sirkis (* 1959), französischer Musiker
Stéphane Sirkis (1959–1999), französischer Musiker